Бурдюг — село в Кельменецькому районі Чернівецькій області;
 Бурдюг — залізничний роз'їзд Львівської залізниці;
 Бурдюг — козацьке помешкання землянкового та напівземлянкового типу.

Див. також

 Бурдюк (значення)